Тепорачи има више значења:

 Тепорачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тепорачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тепорачи (Сан Франсиско де Борха), насеље у савезној држави Чивава у Мексику